Нарци́сс бранду́шка () — вид однодольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Нарцисс брандушка — многолетнее луковичное травянистое растение. Луковица яйцевидной формы, до 2 см в диаметре, бледно-коричневого цвета.

Листья в узкие, линейные, цилиндрические, тёмно-зелёные.

Стрелка-цветонос цилиндрическая, до 30 см длиной, несущая один цветок. Трубка (коронка) цветка большая, коническая, ярко-жёлтая или жёлто-оранжевая, сильно превосходящая по размерам и выраженности околоцветник. Листочки околоцветника узкие, зеленовато-жёлтые. Тычинки и пестик обычно не превосходят по длине трубку, однако  могут и выдаваться из неё.

Семена округлые или треугольные, чёрные, с блестящей морщинистой поверхностью.

Ареал 
Естественный ареал нарцисса брандушки — Средиземноморье (от Франции, Португалии и Испании до Северной Африки).

Нарцисс издавна выращивается в качестве декоративного садового растения в Европе и Северной Америке.

Таксономия

Синонимы 
Синонимы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синонимы

Примечания

Литература 
 

Нарцисс
Флора Евразии
Декоративные садовые растения
Ядовитые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum